
LSD é uma sigla utilizada principalmente para se referir à dietilamida de ácido lisérgico (LSD), uma droga psicodélica.

Esta sigla também pode se referir a:

Música

Bandas 
 LSD (grupo musical), um supergrupo musical formado por Labrinth, Sia e Diplo
 Rich Kids on LSD, banda americana de punk rock

Álbuns 
 LSD (álbum), disco de 2019 da banda LSD

Canções 
 Lucy in the Sky with Diamonds, uma canção dos Beatles de 1967, comumente associada ao LSD

Outros usos 
 Karolina Dean, personagem da Marvel Comics em Runaways, também conhecida como Lucy in the Sky (LSD)
 LSD: Dream Emulator, um videojogo japonês de 1998
 Portas tesoura, um tipo de porta automobilística cuja sigla em inglês é LSD

Desambiguações de siglas